INS Vikrant (R11) – portaerei della Classe Majestic ex HMS Hercules della Royal Navy in servizio per l'India dal 1961 al 1997 e venduta  per demolizione nel 2014.
 INS Vikrant (R44) – (Portaerei) STOBAR della classe Vikrant in costruzione a Cochin; la sua entrata in servizio è prevista nel 2015